Ме́йси () — английская фамилия. Известные носители:

 Мейси, Дин (род. 1977) — британский легкоатлет-многоборец.
 Мейси, Джемма (род. 1984) — британская модель и порноактриса.

Примечания